Bora-Bora es una comuna francesa situada en la subdivisión de Islas de Sotavento, que forma parte de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.

Geografía 
Está formada por la unión de las tres comunas asociadas de Anau, Faanui y Nunue, que abarcan los atolones de Bora Bora y Tupai.

Composición 
Está formada por los atolones de Bora Bora y sus treinta islotes, y Tupai, de seis islotes.

Referencias

Enlaces externos 

 

Bora-Bora